Ljubomir Ljubojević (1950-....), een Servische schaakgrootmeester
Goran Ljubojević (1983-....), een Kroatische voetballer